Svenska mästerskapen i längdskidåkning 2010 arrangerades i Piteå vid Lindbäck Byggs skidstadion 20-24 januari 2010, och senare i Skellefteå.

Program

Resultat

Damer

Sprintstafett

Dubbeljakt

Sprint
Datum: 23 januari 2010

Q - Kvalificerad för nästa omgång; LL - Kvalificerad för nästa omgång på tid

10 km fristil

Herrar

Sprintstafett

Dubbeljakt

Sprint

Datum: 23 januari 2010

15 km fristil

Källor
Svenska mästerskapen i längdskidåkning 2010
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=3386015
http://skidresultat.se/?cat=comp&id=2280&a1=info
http://skidresultat.se/?cat=comp&id=627
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=3392440

Referenser

Sport i Sverige 2010
Längdskidåkningssäsongen 2009/2010
Sportevenemang i Piteå
Sportevenemang i Skellefteå
2010